Fk Krupka je fotbalový klub ze severočeského města Krupka.
Klub v současné době hraje Ústecký krajský přebor. Mezi osobnosti týmu patří hráči, kteří dříve působili v elitních českých i evropských soutěžích jako: Emil Rilke, bývalý hráč Slovanu Liberec či MFK Žilina, nebo Dominik Valenta.

A tým Fk Krupka v současné době hraje Ústecký krajský přebor. B tým momentálně nehraje žádnou profesionální soutěž, před sezonou 2014/15 byl z finančních důvodů zrušen.

Tým dorostu hraje v sezóně 2022/23 1.A třídu dorostu Ústeckého kraje.
Starší a mladší žáci hrají Krajský přebor. Týmy starší a mladší přípravky hrají satelitní turnaje přípravek.

Externí odkazy 
 

Krupka, TJ
Krupka, TJ
Sportovní kluby v okrese Teplice
Organizace v Krupce
Fotbal v okrese Teplice